PUPI signifie Pseudo Unique PICC Identifier.

Voir CSN (Card Serial Number) pour les informations, mais le terme est restrictif aux PICC uniquement.

Identifiant